Hop (telecomunicações)
Hop (filme)
Lago Hóp
Lindy Hop

Música
Hip hop
Trip hop

Desambiguação